

Вінстед — переписна місцевість, штат Коннектикут
 Вінстед — місто, штат Міннесота